Plusieurs villes ou communes ont possédé - la plupart après 1940 (culte de la personnalité) - une voie publique au nom du maréchal de France Philippe Pétain, ainsi nommées, pour celles antérieures à 1940, en hommage à celui qui était, en 1917-1918, commandant en chef des armées françaises du nord et du nord-est, au cours de la Première Guerre mondiale. Mais les événements de la Seconde Guerre mondiale et, en particulier, la signature par les représentants de Pétain de l'armistice du 22 juin 1940 avec Adolf Hitler, ainsi que ses fonctions de chef du régime de Vichy, collaborateur du régime nazi et la condamnation de l'intéressé pour haute trahison en 1945, ont conduit ces communes à débaptiser les rues à son nom après 1944. Le dernier renommage date de 2013.

Plusieurs voies débaptisées dont les dernières : 
 Cours du Maréchal Pétain, à Bordeaux, devenu le Cours de la Libération en 1944. 
Rue du Maréchal-Pétain à Saint-Denis entre 1940 et 1944, antérieurement et postérieurement rue de la République ;
 Rue du Maréchal-Pétain, à Dernancourt, dans la Somme, en Picardie, rebaptisée en  rue de l'Australie, en l'honneur des soldats australiens ayant combattu dans la région ;
Rue du Maréchal-Pétain à Tremblois-lès-Carignan dans les Ardennes, renommée  rue de la Belle-Croix, en  ;
 Rue Pétain, à Parpeville, dans l'Aisne, devenue la rue de la Paix en  ;
 Rue du Maréchal-Pétain, à Belrain, en Lorraine, débaptisée en 2013 et présentée faussement comme la dernière voie nommée d'après Pétain en France ;
 Rue Pétain, à Colmar, dans le Haut-Rhin, devenue la rue des Américains ;
 Rue du Maréchal-Pétain, au Moule, en Guadeloupe.
 Rue du Maréchal Pétain, à Abbeville dans la Somme en Picardie, antérieurement et postérieurement : Chaussée Marcadé.

Il existe une douzaine de rues portant le nom du maréchal Pétain aux États-Unis :
 Petain Street, à Hartselle (Alabama)
 Petain Street, à Prichard (Alabama)
 Petain Street, à Defiance (Ohio) 
 Petain Avenue, à Dallas (Texas)
 Petain Avenue, à Milltown (New Jersey)
 Petain Street, à Pinardville (New Hampshire)
 Petain Street, à Goffstown, (New Hampshire)
 Petain Street, à Ellwood City (Pennsylvanie)
 Petain Avenue, à Nemacolin (Pennsylvanie)
 Petain Street, à Monroe (Louisiane)
 Petain Avenue, à Abbeville (Louisiane)
 Petain Avenue, à Yuma (Colorado)

Rue Pétain, à Shawinigan, dans la Mauricie (Québec)
Petain Station Road, à West Chezzetcook, en Nouvelle-Écosse
En outre, le mont Pétain, situé entre l'Alberta et la Colombie-Britannique, a été nommé en hommage au général de 1918

Petain Road

Avenue Pétain, dans la concession française de Shanghai, devenue Hengshan Road

L'Avenue du Château d'eau située dans la commune bruxelloise d'Ixelles a été rebaptisée après la Première Guerre Mondiale du nom d'Avenue Maréchal Pétain. Après la Seconde Guerre elle a été renommée du nom d'Avenue Arnaud Fraiteur en hommage au résistant belge Arnaud Fraiteur.

Notes et références

Voir aussi

Philippe Pétain